

Astronomia
 9905 Tiziano – asteroide della fascia principale
 Tiziano – cratere su Mercurio

Onomastica
 Tiziano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Tiziano Vecellio – pittore italiano
 Tiziano – teologo anabattista italiano
 Fabio Tiziano – console romano
 Gaio Mesio Tiziano – senatore romano
 Lucio Salvio Otone Tiziano – console romano

Altro
Tiziano – tipo di cocktail
 Tiziano – singolo dei Rondò Veneziano del 1984